Die an der Ostsee ausgetragenen Bäderrennen zählten in den 1920er-Jahren zu den bedeutendsten Motorradrennen Deutschlands.

Zwischen 1923 und 1929 wurden die Rennen auch unter dem Namen Deutsche TT ausgetragen.

Die erste Auflage wurde am 30. Juli 1923 auf einer 19,6 Kilometer langen Piste um Swinemünde am Stettiner Haff veranstaltet. Nach zwei weiteren Rennen in Swinemünde 1924 und 1925 fanden die Bäderrennen zwischen 1926 und 1929 weiter östlich in Pommern, nämlich in Kolberg, als Kolberger Bäderrennen statt. Die Länge der dort genutzten Strecke lag bei etwas mehr als 25 Kilometern.

1930 wurde der Große Bäderpreis von Deutschland vom D.M.V. im Rahmen des AVUS-Rennens in Berlin ausgetragen. Die neunte und letzte Auflage fand am 2. August 1931 in  Misdroy, wenige Kilometer östlich von Swinemünde, auf dem 19,667 Kilometer langen Ostseering statt. Eine weitere, für den 6. August 1933 in Misdroy geplante Veranstaltung, wurde abgesagt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Tradition der Bäderrennen unter anderem in Stralsund und auf Usedom fortgesetzt.

Siegerliste

Verweise

Weblinks 

 Ergebnisse bei racingmemo.free.fr (französisch)
 Karte der Rennstrecke um Kolberg bei motorrennsportarchiv.de
 Karte der Rennstrecke um Misdroy bei motorrennsportarchiv.de

Einzelnachweise 

Motorradrennen
Motorsportwettbewerb in Deutschland
Verkehr (Provinz Pommern)
Sport (Provinz Pommern)
Erstveranstaltung 1923